Serhiy Oleksandrovytch Chaptala (en ), né le , est, depuis le , le chef de l'État-major général des forces armées ukrainiennes, avec le grade de lieutenant général.

Biographie 
En 2013 il commande le 300 régiment mécanisé d'Ukraine.

De 2014 à 2017, il commande la 128 brigade d'assaut de montagne. De 2017 à 2020 il est chef d'Etat-major du Commandement opérationnel sud puis en avril 2020 commandant du Commandement opérationnel ouest.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en février 1973
Général ukrainien du XXIe siècle
Héros d'Ukraine
Naissance dans l'oblast de Donetsk
Militaire ukrainien de la guerre russo-ukrainienne